Emmen steht für:

 Emmen (Drenthe), Gemeinde in der niederländischen Provinz Drenthe
 Emmen LU, Gemeinde im Kanton Luzern in der Schweiz
 Emmen (Hankensbüttel), Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Hankensbüttel, Landkreis Gifhorn
 Emmen (Hollenstedt), Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Hollenstedt, Landkreis Harburg 
 Emmen (Overijssel), Ortsteil der Gemeinde Dalfsen in der niederländischen Provinz Overijssel